Le montagne di Gjelsvik sono una catena montuosa dell'Antartide facente parte del più grande insieme montuoso chiamato Fimbulheimen. Situata nella Terra della Regina Maud e in particolare in corrispondenza della costa della Principessa Astrid, la formazione si snoda in direzione est-ovest per oltre 50 km tra le montagne di Sverdrup, a ovest, e le montagne di Mühlig-Hofmann, a est, e le sue vette raggiungono i 2.705 m s.l.m. con il monte Risemedet.

Storia 
Le montagne di Gjelsvik sono state scoperte e fotografate durante la spedizione Nuova Svevia, 1938-39, comandata dal capitano tedesco Alfred Ritscher. In seguito esse sono state nuovamente esplorate dalla sesta spedizione antartica norvegese, 1956-60, che le mappò ancora più dettagliatamente e le battezzò così in onore di Tore Gjelsvik, direttore dell'Istituto polare norvegese dal 1960 al 1983.

Note

Collegamenti esterni 
 

Gjelsvik
Gjelsvik